Гальцайн () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Швац.  . Официальный код  —  7 09 11.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Шпорер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 местный список: 8 мест.
 независимые: 3 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Тироля